Liste der Innenminister des Saarlandes.

Innenminister Saarland 

Innen
!Innenminister
Saarland